Velké divadlo se užívá pro různé divadelní domy a soubory:

 Velké divadlo – divadlo v Moskvě, zvané též Bolšoj těatr
 Velké divadlo (Lodž) – polsky Teatr Wielki w Łodzi
 Velké divadlo (Plzeň) – hlavní scéna Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni
 Velké divadlo (Šanghaj)
 Velké divadlo (Varšava) – polsky Teatr Wielki
 Velké divadlo v Bordeaux – francouzsky Grand Théâtre de Bordeaux
 Velké divadlo v Havaně – španělsky Gran Teatro de La Habana
 Velké divadlo v Ženevě – francouzsky Grand Théâtre de Genève
 jedno z označení zaniklého Pompeiova divadla ve starověkém Římě
 Velké divadlo opery a baletu Běloruska
 Velké kamenné divadlo – zaniklá divadelní budova v Petrohradě
 Velké městské divadlo – historické jméno budovy Národního akademického divadla opery a baletu ve Lvově
 Velké národní divadlo v Pekingu
 Docela velké divadlo – profesionální divadelní soubor v Litvínově